L'archipel de Kozakura est une région imaginaire du décor de campagne des Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

Cette région est largement inspirée du Japon, en particulier de l'époque de Kamakura (du ), tant au niveau de son histoire que de sa géographie, de son système politique, ou des coutumes de ses habitants.

Bakemono

Con-tinh

Dragons
La plupart des dragons orientaux sont des fonctionnaires dans la Bureaucratie Céleste. Chaque type est chargé avec un aspect de gouvernement. Une fois par an, chaque dragon doit aller au Palais Céleste et faire un rapport des activités et des événements de l'année antérieure. Ce rapport est examiné par les censeurs appropriés et des récompenses ou des punitions sont distribuées en conséquence. Il n'est pas rare pour un dragon corrompu ou incompétent d’être enlevé de sa place et remplacé par un nouveau candidat. Les tels changements dans la Bureaucratie Céleste sont faits savoir aux humains par des rêves qui annoncent le nouveau fonctionnaire et sa date d'arrivée. Les humains préparent une cérémonie et des offrandes pour le nouveau dragon.

Des dragons de tous les types habitent les terres de Kozakura, pourtant ils évitent les hommes et préfèrent les régions naturelles non dérangées. Excepté les dragons communs de terre, mer, temps et rivières, quatre Seigneurs Dragons contrôlent les saisons et sont honorés dans des cérémonies d'état et des rituels religieux. Ils peuvent être entrevus luttant dans le ciel au fil des saisons, lorsque l’un remplace l'autre et gagne le contrôle du temps. Les vrais noms des Seigneurs Dragons ne sont pas connus, mais ils sont communément appelés par les saisons qu'ils gouvernent. Les batailles entre les Seigneurs Dragons du Printemps et de l’Été sont particulièrement vicieuses et amènent la mousson orageuse de cette période de l'année. Quelques aventuriers courageux ont recherché les Seigneurs Dragons dans leurs demeures au-delà du ciel et ont eu des relations avec eux. Le plus célèbre fut l'escrimeur Ichiro, il y a plus de 500 ans.
Li-lung (dragon de terre, contrôle les énergies du monde) : Les li-lung sont généralement évités d’après les conseils des wu-jen selon lesquels leur capacité à créer des tremblements de terre est aussi capable d'éveiller le Dragon de Terre qui se trouve sous Shinkoku, une action qui aurait des résultats dévastateurs. 
Lung wang (dragon de mer, gardien des créatures marines, assistant du Seigneurs de la Mer) : Plusieurs lung wang sont devenus avides dans leurs demandes de tribut, surtout ceux du Détroit d'Ama et près de l'île de Kabudono, et ces dragons sont largement chassés par les wako et les seigneurs samouraï marins.
T’ien lung (dragon céleste, maîtres du temps (sauf la pluie)) : Les Seigneurs Dragons du Printemps, l’Été, de l’Automne et de l’Hiver ont les capacités d'un dragon céleste ancien, mais sont deux fois plus grands que les autres t’ien lung. 
chiang lung (dragon de rivière, gardien des rivières et des lacs, porteur de pluie) : Les chiang lung sont chassés par les hommes sans scrupules pour la perle magique logée dans son cerveau qui lui donne son pouvoir de vol. 
Shen lung (aide les chiang lung) :
Tan lung (gardien de places cachées) :
Tan mi lung (dragon des typhons, porteur des tempêtes marines) :
Yu lung :

Le terme lung est la transcription Wade-Giles du sinogramme 龍, dragon (transcrit lóng en Pinyin).

Gaki

Hai Nu

Hengeyokai

Les hengeyokai sont un peuple de métamorphes intelligents. Plusieurs sous-espèces hengeyokai peuvent être shukenja, kensai, bushi ou wu jen. Ils ne peuvent jamais être samouraï ou ninja, en raison du fait qu'ils ne sont pas humains. Un hengeyokai peut prendre trois formes différentes : animal, bipède et humain. Chaque hengeyokai a une seule forme animale. Les plus communes sont : carpe, chat, crabe, grue, chien, canard, renard, lièvre, singe, raton laveur, rat et moineau. Chaque forme animale a ses propres restrictions d'alignement et ses propres capacités spéciales.

Sous forme animale, un hengeyokai est indiscernable des animaux normaux de son genre. Le changement de forme est authentique. De ce fait, la forme animale paraît normale à un sorcier qui utilise des charmes révélant les illusions.

Sous forme bipède, un hengeyokai ressemble à un animal humanoïde. Il se dresse sur ses pattes  postérieures à la hauteur d'un homme normal. Les pattes de devant (ailes, pattes ou nageoires) se changent en mains capables de saisir et d’utiliser des armes normales. Le reste du corps a l'apparence générale de l'animal, incluant la fourrure, les plumes, les ailes, une queue ou d'autres traits caractéristiques.

Sous forme humaine, un hengeyokai ressemble à un être humain normal. Comme sa forme animale, la forme humaine est authentique et ne peut pas être détectée par les charmes qui révèlent les illusions. Cependant, la forme humaine retient toujours un ou plusieurs traits distinctifs de la forme animale. Par exemple, un hengeyokai moineau peut avoir un nez pointu et un hengeyokai rat de longues moustaches.

Les hengeyokai habitent dans des enclaves isolées partout dans Kozakura. Les plus courants sont les hengeyokai singes au sud de Shinkoku, les hengeyokai  renards au nord de Shinkoku, et les hengeyokai  rats dans Tenmei.

Hsing-sing

Korobokuru

Les korobokuru sont l'équivalent des Nains dans Kozakura ; ils viennent principalement du nord de Shinkoku ou de Tenmei. Les tribus de Shinkoku ont éclaté et habitent dans les régions reculées, tandis que ceux de Tenmei sont plus visibles et restent unis sous leur chef, Ueyanbo.

Quand les korobokuru ont émigré de Shinkoku il y a plus de mille ans, ils laissèrent derrière eux des villages et des campements qui depuis sont tombés ruine et ont disparu. Beaucoup des places autrefois habitées par les korobokuru retiennent encore la magie de ce peuple. Les humains se sentent souvent troublés s'ils s’aventurent à travers les vieux sites de village, et les esprits korobokuru ont tendance à hanter ceux qui dérangent leur repos. Les kuei, les tengu et les esprits de la nature des pierres et des arbres sont courants dans les lieux abandonnés par les korobokuru.

Sur l’île de Tenmei, le chef Ueyanbo et son peuple korobokuru contrôle de grandes portions des montagnes dans le nord de la Chaîne Gosuki. Ils vivent de la terre, et creusent des mines de cuivre, d’étain, et un peu d’argent. Les métaux sont échangés contre des marchandises de fabrication humaine, mais autrement les korobokuru de Tenmei restent entre eux.

Kuei

Ningyo

Oni

Peuple de l'Esprit
Les gens du Peuple l’Esprit sont les descendants d'êtres humains et de plusieurs esprits de la nature. Il y a trois espèces distinctes : les Peuples de l'Esprit du Bambou, de la Rivière, et de la Mer. Tous ont des liens très forts à la fois avec le monde naturel et la société des êtres humains. Tous les gens de l‘Esprit peuvent être samouraïs, kensai ou bushi, à travers leurs liens forts aux humains. Leurs corps souples leur donnent une dextérité exceptionnelle, et leur beauté physique et leurs manières douces expliquent leur haut charisme. Leurs corps minces limitent leur force, cependant.

En apparence, les gens de l'Esprit paraissent extrêmement humains. Leurs yeux sont fins et leurs bouches sont petites. Leurs sourcils sont très minces et leurs teints sont très pâles ou d'or. Les hommes sont toujours imberbes, sans barbes ni moustaches. Ils paraissent dans toute la diversité des êtres humains, mais tous rayonnent d’un amour fort pour la vie et la nature. Beaucoup approchent de l'idéal de beauté dans la société humaine.

Les gens de l'Esprit vivent en accord avec la nature et possèdent des pouvoirs spéciaux en agissant sur avec les forces et les éléments naturels. Ces pouvoirs sont tirés de leur ascendance aux Esprits. Tous disposent de l’infravision.

Parce qu’une partie de leur ascendance est humaine, tous les gens de l’Esprit doivent appartenir à une famille ou un clan. Ils peuvent, par conséquent, détenir des terres et établir une famille. Cependant, les gens de l’Esprit ont une responsabilité supplémentaire envers leur seigneur de l’Esprit, le Seigneur des Forêts, le Seigneur des Rivières, ou le Seigneur de la Mer. Alors que les gens de l’Esprit ne peuvent jamais obtenir honneur des actions de ce seigneur de l'esprit, ils sont exigés de répondre et d’obéir à sa sommation. S’ils refusent ou agissent dans une manière qui déshonore le seigneur de l’Esprit, ils serait punis par des désastres naturels lancés sur eux et leur famille humaine. Dans les cas où il y a un conflit d’intérêts entre la famille humaine et le seigneur de l’Esprit, les gens de l'Esprit sont priés de supporter en premier leur seigneur de l’Esprit.

Peuple de l'Esprit du Bambou
Comme les autres Peuples de l’Esprit, les gens de l’Esprit du Bambou sont presque indiscernables des humains. Ils ont des corps minces, souples avec une peau jaune d'or ou pâle les yeux étroits en amande avec des sourcils noirs si minces qu'ils semblent avoir été tracés avec un stylo. Leurs cheveux courts sont blonds, brun clair, ou gris. Les hommes sont toujours rasés de près. Autrement, les gens de l’Esprit du Bambou paraissent dans toute la diversité des humains, rayonnant d’un amour robuste pour la vie et la nature. Beaucoup approchent l'idéal de beauté humaine. Ils préfèrent les vêtements simples, portant habituellement des tenues de fermiers ou de paysans.

Les gens de l’Esprit du Bambou parlent les langues de tous les gens de l’Esprit, aussi bien que la langue commerciale et la langue de la Cour Céleste. Avec l'expérience, ils peuvent apprendre les langues des animaux de la forêt. Les gens de l’Esprit du Bambou vivent normalement près de forêts ou de jungles. Occasionnellement, ils établissent leurs propres colonies, mais préfèrent généralement se mélanger avec les sociétés humaines où ils sont acceptés, non seulement comme égaux, mais activement recherchés comme partenaires de mariage à cause de leur beauté et de leur grâce.

Les clans du Peuple de l’Esprit du Bambou de Kozakura habitent principalement dans les régions très boisées de Kozakura. Beaucoup sont de célèbres forestiers, guides, chasseurs ou rangers. La plupart de ce peuple vit dans et autour de la Forêt Waturi dans le sud-ouest. Le clan Katsuhara est probablement le mieux connu d’entre eux, après être devenu le plus important dans la province Dosaki. Des gens de l‘Esprit du Bambou plus isolés sont trouvés dans les districts de montagne.

Mais les gens de l’Esprit du Bambou les plus notoires vivent dans Forêt Chijoshi sur l'île avoisinante de Kanshu. Ils sont violents et territoriaux, très nombreux, et ont longtemps protégé leur terre des envahisseurs. Les plus puissants parmi eux sont ceux du clan Betsui, qui est resté indifférent à la politique kozakurane bien que Hojo Todahiro habite en exil près de son territoire. Betsui Kando est le chef de la famille Betsui et seigneur d'Iewara sur l'île de Kanshu.

Peuple de l'Esprit de la Rivière
Les gens de l'esprit de la rivière sont associés à une rivière particulière et vivent communément quelque part près d’elle. Ils ressemblent aux gens de l’Esprit du Bambou dans l'apparence et l’attitude, mais leurs yeux sont bleus ou verts et leurs cheveux sont habituellement noirs. Comme les gens de l'Esprit du Bambou, les gens de l'Esprit de la Rivière peuvent être samouraï, kensai ou bushi. Ils sont également d’excellents pêcheurs, chasseurs et guides.

Les gens de l'Esprit de la Rivière sont moins intégrés dans sociétés humaines que gens de l'Esprit du Bambou, pourtant ils s’unissent librement avec les humains et sont autant recherchés comme compagnons. Tous les gens de l'Esprit de la Rivière appartiennent à une famille ou à un clan. Leur responsabilité fondamentale va au Seigneur des Rivières, et ils sont supposés répondre à toute convocation.

Le Seigneur de la Rivière, honoré par les gens de l'Esprit de la Rivière, habite dans diverses rivières selon les rumeurs. Cependant, il a été réellement rencontré dans la Tanokawa, la rivière qui se jette dans la mer à Renkyu. Un temple à cette divinité de l'Esprit est construit au-dessus des eaux de la rivière Tano, à un jour de voyage de Renkyu. Les gens qui comptent sur la rivière pour leur subsistance et beaucoup de gens de l'Esprit de la Rivière font un pèlerinage au temple du Seigneur de la Rivière. Le temple détient de grandes richesses et est protégé par des esprits de l'eau, des élémentaux et une carpe géante.

Peuple de l'Esprit de la Mer
Les gens de l'Esprit de la Mer sont les plus nombreux et les plus reclus de tous les gens de l'Esprit, préférant une vie nomade à l’association avec les humains. Le Peuple de l’Esprit de la mer partagent des caractéristiques et des attitudes semblables avec les gens de l'Esprit de la Rivière. Ils ressemblent physiquement aux gens de l'Esprit de la Rivière, mais leurs cheveux sont bleus ou blancs, et leur peau est habituellement verte sombre, brune, ou grise. Ils peuvent inspirer dans l’eau salée ou l’eau douce et peuvent également respirer de l’air.

Les gens de l'Esprit de la Mer de Kozakura se rencontrent le plus souvent dans le sud-ouest de Shinkoku et autour des îles Senshi, où ils ont le plus de contact avec les êtres humains. Les communautés sous-marines de gens de l'Esprit de la Mer existent dans les provinces Kagochi, Toyaki et Miko et sont des curiosités locales. Le shogun utilise l'aide de ce peuple pour se prémunir d’une invasion possible de Wa.

Les gens de l’Esprit de la Mer et quelques hai nu habitent ensemble dans les communautés sous-marines près du rivage des provinces du sud-ouest. Les plus importantes de ces communautés sont entre Masakado et Nishishima. Les pêcheurs locaux préfèrent laisser ses eaux et les bateaux wako venant ou allant à Nishishima évitent de s’en approcher.

De tous les Seigneurs de l'Esprit, le Seigneur de la Mer a le plus d'autorité et s'intéresse le plus aux activités de son peuple. Le Seigneur de la Mer peut donner des cadeaux aux gens de l'Esprit de la Mer particulièrement dignes, tel que ceux qui ont accompli des tâches exceptionnellement difficiles ou ceux qui ont exécuté leurs devoirs avec honneur.

P'oh

Shan Sao

Tengu

Sources
Kara-Tur The Eastern Realms, Boxed set TSR, 1988.
Oriental Adventures OA1 : Swords of the Daimyo de David "Zeb" Cook TSR, 1986.
Oriental Adventures OA2 : Night of the Seven Swords de Pickens, Cook, Swan, Carmien & Ritchie TSR, 1986.
’’Monstrous Compendium, Kara-Tur Appendix’’, de Rick Swan – 1990 (TSR2116) 

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés